Аттила Сабо:
 Сабо, Аттила (род. 1966) — словацкий гребец-байдарочник.
 Сабо, Аттила (род. 1963) — венгерский гребец-каноист.
 Сабо, Аттила (род. 1984) — венгерский легкоатлет-многоборец.